Trail (Minnesota)
 Trail (Oregon)
 Trail (Canada)